Bertone ima više značenja:
 Bertone, Cuneo
 Bertone, Piacenza